Yerba Santa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Yerba Santa, Guerrero, ort, 
 Yerba Santa, Puebla, ort, Coyomeapan, 
 Yerba Santa, San Juan Guichicovi, ort, 
 Yerba Santa, Santo Domingo Petapa, ort,